

Presentación previa 
Steve Darcis fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Adrián Mannarino derrotó en la final a Alejandro Falla.

Cabezas de serie 

 ' Adrián Mannarino (Campeón)
  Alejandro Falla (Finalista)
  Édouard Roger-Vasselin (Segunda ronda)
  Adrián Menéndez-Maceiras  (Primera ronda)

<ol start=5>
  Blaž Rola ''(Segunda ronda)
  Jordan Thompson ''(Semifinales)
  Daniel Brands ''(Semifinales)
  Henri Laaksonen ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
|RD1= Primera ronda
|RD2= Segunda ronda
|RD3= Cuartos de final
|RD4= Semifinales

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Adrián Mannarino
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Federico Gaio 
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Maxime Janvier
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Nicolas N'Godrela
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05=
| RD1-team05= James McGee
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Gregoire Barrere
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Luke Saville
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Blaž Rola
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Quentin Halys
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Bastian Trinker
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Alessandro Giannessi 
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Calvin Hemery
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Jan Mertl
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Isaac Frost
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=67
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Daniel Brands
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=79
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1/WC
| RD2-team01= A Mannarino
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= M Janvier
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= J McGee 
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= B Rola
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=5

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Q Halys
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Giannessi
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= J Mertl 
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=60
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= D Brands
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1/WC
| RD3-team01= A Mannarino 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= J McGee
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Q Halys
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= D Brands
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1/WC
| RD4-team01= A Mannarino 
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= D Brands
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Cuadro inferior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
|RD1= Primera ronda
|RD2= Segunda ronda
|RD3= Cuartos de final
|RD4= Semifinales

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Jordan Thompson
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Darian King
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Connor Smith
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Marco Trungelliti
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=77
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Maximilian Marterer
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=62

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Maxime Chazal
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08=

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Numea 2016